Алексей Седо́в:
 Седов, Алексей Михайлович (1904—1981) — деятель органов госбезопасности.
 Седов, Алексей Семёнович (род. 1954) — деятель российских спецслужб, генерал-полковник полиции.